Osoby o nazwisku Szomański, Szomańska:
 Olga Szomańska – piosenkarka.
 Włodzimierz Szomański – muzyk.
 Andrzej Szomański – historyk.